

Letteratura 
 Il mondo nuovo (Brave New World) – romanzo di fantascienza di Aldous Huxley del 1932

Musica 
Il mondo nuovo  – album de Gli Inquilini del 2005
Il mondo nuovo  – singolo di Neffa del 2006, dall'album Alla fine della notte

 Il mondo nuovo  – album de Il Teatro degli Orrori del 2012

Altro 
 Il mondo nuovo  – film del 1982 diretto da Ettore Scola
 Il mondo novo  – affresco di Giandomenico Tiepolo

Pagine correlate 
Un mondo nuovo
Il nuovo mondo